Торнякалнс:
 Торнякалнс — микрорайон Риги
 Торнякалнс — железнодорожная станция на линиях Торнякалнс — Тукумс 2 и Рига — Елгава